Фла́ндрия (, МФА: ; , прилагательное — фламандский, этнохороним — фламандцы):

 Фландрия — один из трёх административных регионов Бельгии.
 Две западные провинции административного региона Фландрия:
 Западная Фландрия.
 Восточная Фландрия.
 Фландрия (862—1384) — средневековое графство.
 Фландрия — историческая область на северо-западе Европы (на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов), территория бывшего графства Фландрии. Включает в себя следующие части:
 Зеландская Фландрия () — южная часть провинции Зеландия на юго-западе современных Нидерландов.
 Французская Фландрия (, ) — исторический (не административный) регион на севере Франции, часть бывшего графства Фландрия, отошедшая к Франции. Составляет часть региона Нор-Па-де-Кале.

 «Фландрия» () — французский фильм 2006 года.
 «Фландрия» — аргентинский футбольный клуб.

См. также 
 Фламандское сообщество () — одно из трёх языковых сообществ современной Бельгии, включает жителей Фламандского региона и нидерландоязычных жителей Брюсселя
 Флаг Фландрии (), Фламандский Лев () — официальный символ Фландрии
 Фламандский узел () — соединяющий концы двух верёвок узел с целью удлинить верёвку
 Фламандская петля — узел, образующий петлю на конце троса для привязывания карабина к верёвке; также этим узлом привязывают страховочную систему альпиниста к верёвке